АИС
 АИС — автоматическая идентификационная система.
 АИС — автоматизированная информационная система.
 АИС — автоматизированная инвестиционная система.
 АИС — Ассоциация искусствоведов.
 АИС — Агентство Республики Казахстан по информатизации и связи.
 АИС «Метрконтроль» — единая система сбора и обработки информации о средствах измерений, эксплуатируемых в России.

AIS
 AIS (American Iris Society) — Американское общество ирисоводов.
 AIS (Androgen insensitivity syndrome) — синдром нечувствительности к андрогенам.
 AIS (Account Information Security) — программный документ Visa, касающийся требований по информационной безопасности на территории Европы.